Holbein Hans St. – niemiecki malarz gotyku i renesansu
 Holbein Hans Mł. – niemiecki renesansowy malarz, grafik i rysownik, syn H. Holbeina St.
 Holbein Sigmund – niemiecki malarz wczesnego renesansu, brat H. Holbeina St.
 Holbein Ambrosius – niemiecki malarz i grafik, syn H. Holbeina St., brat Holbeina Mł.
 Holbein (tkanina) – nazwa charakterystycznego wschodniego kobierca
 Holbein (krater) – krater uderzeniowy na planecie Merkury 
 (8122) Holbein – planetoida Układu Słonecznego